Salt River kan syfta på följande:

Geografi

Australien 

 Pallinup River, vattendrag, Western Australia,

Kanada 

 Salt River, Kanada, vattendrag i Alberta och Northwest Territories,

USA 

 Salt River (flod i Wyoming), Lincoln County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar